Кубок Англии 1958/1959 — 78-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Второй раз в своей истории трофей завоевала команда «Ноттингем Форест», обыграв в финале на «Уэмбли» «Лутон Таун» со счётом 2:1. Этот матч до сих пор является единственный финалом Кубка Англии для «Лутон Таун».

Турнир чуть было не отметился ещё одной сенсацией — команда, представляющая Третий южный дивизион Футбольной лиги, «Норвич Сити» дошла до стадии полуфинала, выбив по пути «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Этот проход занял важное место в истории клуба.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего северного и третьего южного дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 15 ноября 1958 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 6 декабря 1958 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 10 января 1959 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 24 января 1959 года.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 14 февраля 1959 года.

Шестой раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 28 февраля 1959 года.

Полуфиналы

Переигровка

Финал 

Финал 1958 года прошёл 3 мая на «Уэмбли». «Ноттингем Форест» одержал победу над своим соперником со счётом 2:1.

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1958/59 на Footballsite.co.uk

1958
Англия
Футбол в Европе в 1958 году
Футбол в Европе в 1959 году
Спорт в Великобритании в 1958 году
Спорт в Великобритании в 1959 году